Дом-музей М. Турсун-заде – Мемориально-литературный музей  Народного поэта Таджикистана Мирзо Турсун-заде был основан постановлением ЦК КП Таджикистана и Совета Министров Таджикской ССР 21 марта 1978 года в бывшем доме поэта в г. Душанбе. Музей был окрыт даля посещения в дни празднования 70-летия со дня рождения Мирзо Турсун-заде в 1981 году. Постоянная экспозиция музея располагается в частном доме Мирзо Турсун-заде, где сохранилась обстановка гостиной и кабинета. Музей достоверно воспроизводит условия жизни и работы великого таджикского писателя, а также рассказывает о культурной жизни Душанбе в середине XX века. В специальном помещении, представлена экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве Мирзо Турсун-заде, его разносторонней деятельности по укреплению мира. Важной частью музейного собрания является библиотека и личный архив Мирзо Турсун-заде. Здесь собраны фотографии, рукописи, поэтические сочинения, дарственные книги и личная переписка поэта с деятелями культуры зарубежных стран. На базе Дома-музея Мирзо Турсунзаде образовано Объединение литературных музеев Душанбе, куда на правах филиалов вошли Дом-музей С. Айни и Дом-музей А. Лахути.

Музей на Родине поэта 
Ещё один музей  посвященный М. Турсун-заде был открыт в 1989 году на родине поэта в поселке Каратаг в Турсунзадевском районе Таджикистана. В начале он функционировал  как историко-краеведческий музей.
В 2001 году в честь 90-летия  Мирзо Турсун-заде, музей был преобразован в государственный мемориальный музей - Государственный Дом-музей Мирзо Турсун-заде им. 16-летия независимости Республики Таджикистан. Для него было построено специальное одноэтажное здание на берегу реки, окруженное садом. Перед входом в музей установлен скульптурный бюст Мирзо Турсун-заде.

Источник 
 Музеи Таджикистана в годы независимости: Указатель литературы.   – Душанбе: Бухоро, 2013. – 224 с.–  Текст на рус. и тадж яз.
 Развитие музейной сети в республике /Фирдавс Шарифзода.Социально-культурная деятельность музеев Таджикистана в период независимости (1991-2011гг.). Душанбе:Истеъдод, 2014, - С. 28-30.

Примечания  

 
Дома-музеи
Культура Таджикистана
Музеи_по_алфавиту
Музеи Душанбе
Литературно-мемориальные музеи